James English ist der Name folgender Personen:

* James E. English (1812–1890), US-amerikanischer Politiker
 James L. English (1813–1889), US-amerikanischer Politiker
 James W. English (1837–1925), US-amerikanischer Politiker